Izraelska Premier League 2020/2021 – 66. sezon mistrzostw Izraela w piłce siatkowej zorganizowany przez Izraelski Związek Piłki Siatkowej (איגוד הכדורעף בישראל, IVA). Zainaugurowany został 3 listopada 2020 roku i trwał do 25 kwietnia 2021 roku.

W rozgrywkach uczestniczyło 9 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączył klub .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off, w ramach której odbyły się ćwierćfinały, półfinały i finały.

Po raz dwunasty mistrzem Izraela został klub , który w finałach fazy play-off pokonał . Do Ligi Narodowej spadł klub .

W sezonie 2020/2021 w Pucharze Challenge Izrael reprezentował klub .

System rozgrywek 
Rozgrywki w izraelskiej Premier League w sezonie 2020/2021 składały się z fazy zasadniczej i fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 9 drużyn rozgrywa między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Osiem najlepszych uzyskuje awans do fazy play-off. Zespół, który zajął 9. miejsce, spada do Ligi Narodowej (Liga Leumit).

Faza play-off 
Faza play-off składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

Ćwierćfinały
Pary ćwierćfinałowe tworzone są na podstawie miejsc z fazy zasadniczej według klucza:
 1-8;
 2-7;
 3-6;
 4-5.

Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Półfinały
Pary półfinałowe powstają według klucza:
 zwycięzca w parze 1-8 – zwycięzca w parze 4-5;
 zwycięzca w parze 2-7 – zwycięzca w parze 3-6.

Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Finały
O mistrzostwo grają zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 W sezonie 2019/2020 ze względu na przedwczesne zakończenie rozgrywek z powodu szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie wyłoniono mistrza Izraela. W tabeli podane zostały miejsca, które poszczególne zespoły zajęły w fazie zasadniczej.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Izraelu
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w Izraelu
2021 w Izraelu